Шахта́рська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Шахтарська вулиця — вулиця в Алчевську.
 Шахтарська вулиця — вулиця в Києві.
 Шахтарська вулиця — вулиця в Кропивницькому.
 Шахтарська вулиця — вулиця у Львові.

Вулиці